Joseph Deiss (1946-), homme politique suisse, conseiller fédéral de 1999 à 2006 et président de la Assemblée générale des Nations unies;
 Lucien Deiss (1921-2007), religieux et compositeur français;
 Raymond Deiss (1893-1943), imprimeur et éditeur de musique français, résistant de la première heure.